Cerda, Cerdà oder Cerdá ist der Familienname folgender Personen: 

 Ana de Mendoza y de la Cerda (1540–1592), spanische Hofdame und Politikerin
 Antoni Cerdà Tarongí (1944–2013), spanischer Radsportler
 Antonio Cerdá (1921–2010), argentinischer Golfer
 Carlos Cerda (1942–2001), chilenischer Schriftsteller
 Clotilde Cerdá (1861–1926), spanische Harfenistin und Komponistin
 Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza (1653–1697), Vizekönig von Neuspanien
 Ildefons Cerdà (1815–1876), spanischer Stadtplaner
 Juan de Leyva y de la Cerda, Vizekönig von Neuspanien
 Manuel Antonio de la Cerda (1780–1828), Staatschef von Nicaragua
 María Isidra de Guzmán y de la Cerda (1767–1803), erste Frau in Spanien, die den akademischen Grad eines Doktors erhielt 
 Paulina Cerda Arevalo, chilenische Biathletin

 Tomás Antonio de la Cerda y Aragón (1638–1692), Vizekönig von Neuspanien

Cerda oder Cerdá steht für:

 Cerda, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Palermo in Italien
 Cerdá (Valencia), eine spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Valencia

Siehe auch:
 De la Cerda